Тиссин — фамилия; имеет женскую форму Тиссина.
 Тиссин, Андрей Петрович (1978—2008) — российский гребец на байдарках, чемпион мира и трёхкратный чемпион Европы в четвёрках, участник Олимпийских игр 1996 года, заслуженный мастер спорта России.

Тиссина 
 Тиссина, Елена Петровна (более известна под фамилией Анненко; род. 1977) — российская гребчиха-байдарочница, выступала за сборную России в середине 1990-х — начале 2000-х годов.